Kunming-See ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

den See namens Dian Chi (Dian-See) bei Kunming in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Dian-See
den künstlich angelegten See im Sommerpalast, siehe Kunming-See (Peking)